Гаплогруппа N1 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 N1a
 N1a1'2
 N1a1
 N1a2
 N1a3
 N1b
 N1b1
 N1b2
 N1c

Палеогенетика

Неолит 
Доисторическая Иберия
 atp019 | ATP19 — Сьерра-де-Атапуэрка (El Portalón) — Бургос, Испания — 7165–6980 calBP (6170 ± 30 BP) — Ж — N1.

 ALE15 — Alsónyék-elkerülő 2. lh. — Венгрия — 5000 cal BC — М — I2a1a (P37) : N1.

Доисторическая Франция
 GLN 241 — Gurgy "les Noisats" — Франция — 4900–4500 calBC — М — N1.

Рёссен
 OST 8  — Остервик, Саксония-Анхальт — Германия — 5627 ± 35 BP | 4498–4374 cal BC 1σ — N1.

Средние века 
Дания
 Rathaus167 | KH130167 — Rathausmarkt — Шлезвиг, Германия — 1070–1210 AD — М — N1.
 Greyfriars ASR 1015 G397 | KH150127 — Рибе, Южная Дания — 1275–1536 AD — М — N1.

Примечания

Публикации 
2013
 
2015
 
 
2018

Ссылки

См. также 

Гаплогруппа N1 (мтДНК)